Giovanni Ferrari (1744-1826) – scultore italiano 
 Giovanni Ferrari (1891-1955) – politico italiano, deputato del Regno d'Italia
 Giovanni Ferrari (1893-1976) – politico italiano, deputato della Repubblica Italiana
 Giovanni Ferrari (1907-1982) – calciatore italiano
 Giovanni Carlo Ferrari (1946) – calciatore italiano